Whitchurch (littéralement Blanche-Église), peut faire référence à :

Toponymes

Au Royaume-Uni 
Whitchurch (Shropshire)
Whitchurch (Hampshire)
Whitchurch (Bristol)
Whitchurch (Buckinghamshire)
Whitchurch (Cardiff)
Whitchurch (Devon)
Whitchurch Canonicorum, Dorset
Whitchurch (Herefordshire)
Whitchurch, nom alternatif pour Little Stanmore, comté historique du Middlesex.
Whitchurch-on-Thames, Oxfordshire
Whitchurch (Pembrokeshire), près de St. David's
Whitchurch-by-Cardigan, Pembrokeshire
Whitchurch (Somerset)
Whitchurch (Warwickshire)

Au Canada 
Whitchurch, Ontario, depuis 1971 une partie de Whitchurch-Stouffville, Ontario

Personnes 
Harry Frederick Whitchurch (1866-1907), soldat anglais
Philip Whitchurch (né en 1951), acteur britannique

Voir aussi 
 Weisskirchen